Отборочный турнир чемпионата мира по баскетболу 2019 — турнир по баскетболу, в котором определилась 31 команда из 32 участников чемпионата мира 2019. Турнир начался 2 августа 2017 и закончился 25 февраля 2019 года.

Квалифицировавшиеся команды

Формат 

Начиная с чемпионата мира 2019 года чемпионаты Азии, Европы, Америки и Океании не являются отборочными турнирами. Также победитель Олимпийских игр не получает путёвку на чемпионат. ФИБА отказалась и от выдачи уайлд-кард.

Отбор будет проведён в четырёх зонах: Африка (5 мест), Америка (7 мест), Азия/Океания (7 мест) и Европа (12 мест). Участниками отбора в европейской зоне станут 32 высшие по рейтингу команды, в остальных зонах — по 16 лучших команд. В первом раунде команды будут разделены на группы из четырёх команд, в которых сыграют групповой турнир, играя с каждой из команд своей группы дома и в гостях. Три лучшие команды каждой группы выходят в следующий раунд, где группы сливаются попарно. В этом раунде каждая команда проводит игры дома и в гостях против каждой команды своей группы за исключением тех, с которыми уже были проведены игры по ходу первого этапа. Очки, набранные во встречах с этими командами во время первого раунда, сохраняются. Лучшие команды из каждой группы второго раунда получают право участвовать на чемпионате мира 2019.

Команды, не попавшие в число 16 лучших на своём континенте (32 — для Европы), играют в Дивизионе B. Лучшие команды этого дивизиона получают право играть стыковые матчи с командами, занявшими четвёртые места в первом раунде Дивизиона A за право участия в Дивизионе A в следующем отборочном цикле.

Квалификация конфедераций

ФИБА Африка

Первый этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй этап 
Пояснения к таблицам

Группа E

Группа F

Рейтинг команд, занявших третьи места в группах

ФИБА Америка 
По результатам Центробаскета-2016 и чемпионата Южной Америки 2016 были определены участники чемпионата Америки 2017 — пять команд от каждого чемпионата, к ним напрямую были приняты команды США и Канады. Все они были допущены к первому квалификационному этапу чемпионата мира 2019. Ещё четыре команды должны были определиться после предварительного квалификационного этапа, но он был отменён. Участниками стали ещё по две команды, занявшие 6-е и 7-е места на Центробаскете-2016 и чемпионате Южной Америки 2016.

Первый этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй этап 
Пояснения к таблицам

Группа E

Группа F

Рейтинг команд, занявших четвёртые места в группах

ФИБА Азия и ФИБА Океания 
Все 16 команд чемпионата Азии 2017 были допущены к первому квалификационному этапу.

Первый этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй этап 
Пояснения к таблицам

Группа E

Группа F

Рейтинг команд, занявших четвёртые места в группах

ФИБА Европа 
24 команды, которые участвовали в чемпионате Европы 2017, были допущены к первому этапу квалификации чемпионата мира 2019. Ещё 13 команд начали квалификацию с предварительного турнира. Они были поделены на 4 группы по три команды (в одной — четыре). 8 команд, занявших первые и вторые места в группах, проходили в первый квалификационный этап, остальные команды попали в первый этап предварительного раунда квалификации чемпионата Европы 2021.

Предварительный этап 
Пояснения к таблицам

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Первый этап 
Пояснения к таблицам

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Второй этап 
Пояснения к таблицам

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L 

2017 год в баскетболе
2018 год в баскетболе
2019 год в баскетболе
Чемпионат мира по баскетболу 2019